Jorge Aravena ist der Name folgender Personen:

* Jorge Aravena (Schauspieler) (* 1969), peruanisch-venezolanischer Schauspieler 
 Jorge Aravena Llanca (* 1936), chilenischer Fotograf und Singer-Songwriter 
 Jorge Orlando Aravena Plaza (* 1958), chilenischer Fußballspieler